Murder Obsession (Follia omicida) – film del 1981 diretto da Riccardo Freda
Follia omicida (Bad Day on the Block) – film del 1997 diretto da Craig R. Baxley